Навари́но:

 Наварино — итальянское название греческого города Пилос.
 Наварино — остров архипелага Огненная Земля, принадлежит Чили.

См. также 
 Наварин